Алекса́ндр Ива́нович Ксенофо́нтов (7 августа 1913 — 31 октября 1982, Москва) — советский боксёр 1930-х годов, выступавший в легчайшей и полулёгкой весовых категориях. Трёхкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1948).

Биография 
Александр Ксенофонтов родился 7 августа 1913 года. Тренировался под руководством известного наставника Бориса Денисова, а также знаменитого боксёра Виктора Михайлова. Выступая за спортивное общество «Строитель», в 1932 и 1933 годах становился чемпионом Москвы в легчайшем весе, а в 1941 году, представляя спортивное общество «Динамо», выиграл золотую медаль первенства столицы в рамках полулёгкого веса. Также Ксенофонтов трижды первенствовал на чемпионатах СССР. Представляя «Динамо» и боксируя в легчайшем весе (до 54 кг), Александр Иванович становился сильнейшим боксёром страны в 1933, 1938 и 1939 годах. Ксенофонтов вошёл в число первых 15 боксёров, которым Всесоюзная секция бокса в 1936 году присвоила звание мастера спорта СССР. А в 1948 году Александр Иванович был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР. Всего за карьеру провёл 73 официальных боя, в 61 из которых одержал победы. Был участником Великой Отечественной войны.

Скончался 31 октября 1982 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Балашихинского района Московской области.

Ссылки 
 Еленский Г. Л. Справочник по боксу : Утвержден Всесоюзной секцией бокса. — М.; Л.: Физкультура и спорт, 1948. — 48 с.
 Бокс. Справочник / Составитель Н. Н. Тараторин. — М.: Физкультура и спорт, 1976. — 248 с.
 Бокс. Энциклопедия / Составитель Н. Н. Тараторин. — М.: Терра. Спорт, 1998. — 320 с.
 Динамо. Энциклопедия / Составители Г. Л. Черневич и Е. А. Школьников — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 480 с.
 Ксенофонтов Александр Иванович — страница на сайте Федерации бокса России
 Ксенофонтов Александр Иванович (1913—1982) — страница на портале «Спорт-страна.ру»

Боксёры 1930-х годов
Боксёры 1940-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы СССР по боксу
Участники Великой Отечественной войны
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище